Geste bezeichnet:
 eine Körperbewegung als Teil zwischenmenschlicher Kommunikation, siehe Gestik
 eine Mausgeste, die Kombination von speziellen Mausbewegungen und Mausklicks, mit denen bestimmte Programme oder Teile davon gesteuert werden können
 eine von einem Computer erkannte menschliche Geste, siehe Gestenerkennung
 eine musikalische Geste
 Gesté, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Siehe auch:
 Geeste